Viernstein ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Viernstein (1884–1948), deutscher Finanzrichter
 Theodor Viernstein (1878–1949), deutscher Gefängnisarzt und Kriminalbiologe